Europsko juniorsko prvenstvo u rukometu međunarodno je natjecanje za igrače do 20 godina. Održava se svake dvije godine od 1996.

Izdanja

Vječna ljestvica 

Zaključno s prvenstvom 2016. godine.